Profissão de Risco, filme com Johnny Depp e Penélope Cruz (original: Blow)
"Blow" (canção de Kesha), 2011
"Blow" (canção de Beyoncé Knowles), 2013
"Blow" (canção de Ed Sheeran, Chris Stapleton e Bruno Mars), 2019

Outros usos
19582 Blow, um asteroide